Би́ния Фе́льчер (; урождённая Би́ния Бе́ели, ; в 2006—2013 Би́ния Фе́льчер-Бе́ели, ; ) — швейцарская кёрлингистка, двукратная чемпионка мира, чемпионка Европы, третий в команде Швейцарии на .

С 2007 скип своей команды. Играет на позиции четвёртого.

Достижения 
 : серебро ().
 : золото (, ).
 : золото (), серебро (, , ), бронза ().
  (в составе команды «Мир»): серебро (2017).
 : золото (2004, 2006, , , , ), серебро (, , ), бронза (, ).

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Частная жизнь 
Отец Бинии — Гауденц Беели, тоже спортсмен, бобслеист, участник Олимпийских игр 1972 в Саппоро, вице-чемпион мира 1974 года в составе команды-четвёрки. Он является тренером команды Бинии с момента её создания.

Замужем. Двое детей. Владеет немецким и романшским языками.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Team Flims (команды скипа Бинии Фельчер)
 Team Binia Feltscher | Grand Slam of Curling
 
 Binia Feltscher: World Champion and Olympic Silver Medalist in Curling from Switzerland Secret of Success "Play with Fairness and Joy" -- Women Fitness

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Швейцарии
Кёрлингисты на зимних Олимпийских играх 2006 года
Серебряные призёры зимних Олимпийских игр 2006 года
Чемпионы мира по кёрлингу
Чемпионы Европы по кёрлингу
Чемпионы Швейцарии по кёрлингу
Участники розыгрышей Континентального кубка по кёрлингу